Slatter ist der Familienname folgender Personen:
 Kate Slatter (* 1971), australische Ruderin
 Leonard Slatter (1894–1961), britischer Luftwaffenoffizier

Siehe auch:
 Slater